Мотречко Віра Володимирівна (17 серпня 1971, Суми, Українська РСР) — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Уроджена Віра Володько.

Перша жінка майстер спорту з дзюдо з Сумщини.

Біографія

Освіта 

Закінчила Навчально-науковий інститут фізичної культури. 

2018 році здобула науковий ступінь кандидата наук з державного управління, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Професійна діяльність 
1988 р. — майстер спорту з дзюдо.

08.1989 до 07.1990 — інструктор, тренер, ДЮСШ.

09.1990 до 10.1992 — студентка, Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка.

08.1993 до 01.2001 — заступник директора ДЮСШ.

01.2001 до 03.2004 — директор ДЮСШ.

03.2004 по 10.2017 — начальник відділу фізичної культури і спорту, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, начальник відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради.

10.2017 по цей час — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівництво міської ради, виконавчий комітет, Сумська міська рада.

2018—2019 р. — Голова екзаменаційної комісії зі спеціальності менеджмент організацій і адміністрування Сумського державного університету.

2019—2021 р. — голова Наглядової ради Сумський державний педагогічний університет (наказ № 216 МОН) 

2020 по теперішній час викладач Сумського державного університету (за сумісництвом).

Громадська і політична діяльність 
З 2007 р. — по цей час — член партії ВО «Батьківщина».

2010—2015 р. — член Виконавчого комітету Сумського обласного осередку Національного Олімпійського комітету.

2012 року балотувалася до Верховної Ради як самовисуванка за мажоритарним округом № 157, проте не була обрана. Оскільки по цьому ж округу балотувався депутат від Батьківщини Олег Медуниця, партія звинуватила Віру Мотречко в підігруванні опонентам За такий вчинок Мотречко виключили з лав партії.

2015 року балотувалася до Сумської обласної ради 7-го скликання від партії Батьківщина за мажоритарним округом № 54, проте не була обрана. Була обрана депутаткою Сумської обласної ради 8-го скликання за списком №5, округом №7.

Нагороди 
За час роботи Мотречко Віра нагороджувалась:

 2005 р. — грамота Сумського міського голови.
 2017 р. — Подяка голови Федерації легкої атлетики України.
 2018 р. — Подяка голови Федерації художньої гімнастики України.
 2019 р. — Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації.
 2020 р. — Почесна грамота Сумської обласної ради.
 2021 р. — Відзнака командувача військ оперативного командування «Схід».

Примітки

Джерела 
 Осташевський М. Л. Спортивній кузні Сумщини – 40. Суми : Університетська книга, 2020. – 304 с. ISBN 978-966-680-984-4
 Вакулішина, М. (2). Зіркова онука Піддубного. Суми і сумчани. с. 3.

Члени ВО «Батьківщина»
Політики України
Персоналії за алфавітом